Дакс:
 Анахайм Дакс () — хоккейный клуб в НХЛ.
 Дакс — округ во Франции.
 Дакс — город во Франции, супрефектура в департаменте Ланды.
 Джадзия Дакс — персонаж «Звёздного пути».
 Эзри Дакс — персонаж «Звёздного пути».
 Дакс, Йозеф (1825—1896) — австрийский пианист и музыкальный педагог.
 Дакс, Марк (1771—1837) — французский учёный.

См. также 

 Дакса
 DAX